Сантурде-де-Риоха () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Санто-Доминго-де-ла-Кальсада. Занимает площадь 15,43 км². Население — 341 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи